Grottendorf heißen folgende Orte:

 Grottendorf (Gemeinde Feistritz), Ortschaft und Katastralgemeinde von Feistritz am Wechsel, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Grottendorf (Gemeinde Gföhl), Ortschaft und Katastralgemeinde von Gföhl, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Grottendorf (Gemeinde Vorchdorf), Ortsteil von Vorchdorf, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

Siehe auch:
 Crottendorf (Begriffsklärung)
 Krottendorf